"Bora Beber" es una canción de la cantante brasileña Gaby Amarantos, compuesta por ella, Bruno Caliman y Veloso Dias. Fue lanzada el 27 de mayo de 2018 junto con su videoclipe. La canción es una mezcla de tecnobrega y EDM, con fuertes influencias del brega pop y el funk carioca.

Referencias 

Forró
Canciones de 2018
Sencillos de 2018
Canciones en portugués